2014 Голяма награда на Унгария е 29-о за Голямата награда на Унгария и единадесети кръг от сезон 2014 във Формула 1, провежда се на 27 юли 2014 година на пистата Хунгароринг близо до град Будапеща, Унгария.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Унгария